Аза́ренков — русская фамилия.

Известные представители 
 Азаренков, Анатолий Александрович (род. 1938) — советский футболист.
 Азаренков, Николай Алексеевич (род. 1951) — советский и украинский учёный.
 Азаренков, Семён Сергеевич (1920—2006) — машинист тепловоза локомотивного депо, Герой Социалистического Труда (1966).

См. также

Примечания